Szabadság-szobor áll a következő településeken:

Szabadság-szobor, Arad, Zala György alkotása
Szabadság-szobor, (eredetileg: Felszabadulási emlékmű) Budapest, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása
Szabadság-szobor, Liberty Island, New York
Szabadság-szobor, Párizs (a New York-i szobor kisebb változata)